Recheis ist der Familienname folgender Personen:

 Athanasius Recheis (1926–2006), österreichischer Benediktiner, Abt von Seckau
 Käthe Recheis (1928–2015), österreichische Schriftstellerin

Recheis  steht für:

 Josef Recheis, österreichisches Lebensmittelunternehmen